NZ poate fi:

 Noua Zeelandă, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .nz, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Noua Zeelandă
 Air New Zealand, codul IATA al acestei companii aeriene

Legături externe 
  „NZ” la acronymfinder.com